Fredrik II kan syfta på

 Fredrik II av Tyskland, tysk kung från 1215, kejsare från 1220 
 Fredrik II av Österrike, hertig av Österrike och hertig av Steiermark från 1230
 Fredrik II av Braunschweig-Lüneburg, hertig från 1451
 Fredrik II av Brandenburg, kurfurste från 1440
 Fredrik II av Danmark, dansk och norsk kung från 1559
 Fredrik II av Hessen-Homburg, lantgreve från 1680
 Fredrik II av Preussen, "Fredrik den store", kung av Preussen från 1740
 Fredrik II av Hessen-Kassel, lantgreve av Hessen-Kassel från 1760
 Fredrik II av Anhalt, hertig från 1904
 Fredrik II av Baden, storhertig från 1907